Boston – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Suffolk
Miejscowości w USA:
 Boston – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Thomas
 Boston – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Wayne
 Boston – jednostka osadnicza w stanie Kentucky, w hrabstwie Nelson
 Boston – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie
 Boston – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Accomack
 Boston – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Bowie

Gminy w USA:
 Boston (ang. Boston Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Franklin
 Boston (ang. Boston Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Madison
 Boston (ang. Boston Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Newton
 Boston (ang. Boston Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Washington
 Boston (ang. Boston Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Wayne
 Boston (ang. Boston Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ionia
 Boston (ang. Boston Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie
 Boston (ang. Boston Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Summit
 Boston (ang. Boston Township) – gmina w USA, w stanie Michigan, w hrabstwie Ionia

Miejscowość w Australii:
 Boston – miasto w stanie Australia Południowa

Miejscowość w Anglii:
 Boston – miasto w hrabstwie Lincolnshire
 Boston – dystrykt hrabstwa Lincolnshire
 Boston – stacja kolejowa w Boston, w hrabstwie Lincolnshire
 Boston Spa – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire

Inne znaczenia:
 Boston – amerykański zespół hardrockowy
 Boston – debiutancki album zespołu Boston
 boston – taniec
 boston – gra w karty, odmiana wista

Zobacz też 
 Wszystkie strony zaczynające się na: Boston
 New Boston